(Schmied), 
 Helmut Schmidt
 Karl Patterson Schmidt
 Oscar Schmidt

Outros 
 Sam Schmidt Motorsports
 Número de Schmidt

Ver também 
 Schmitz
 Schmitt
 Schmidl
 Smith
 Faber
 Fabricius (Fabriczius, Fabritius)
 Kovač
 Kovačević

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões